Ikerasatsiaq bezeichnet:
 Ikerasatsiaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasatsiaq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasatsiaq (Sund, Kangaatsiaq), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasatsiaq (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasatsiaq (Sund, Narsaq) (auch Ikerasattaaq, Nordlyset Løb), Sund im Distrikt Narsaq, Grönland
 Ikerasatsiaq (Sund, Paamiut), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikerasatsiaq (Sund, bei Qassimiut), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasatsiaq (Sund, Torsukattak), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland